Dj Ralf – nome d'arte di Antonio Ferrari (1957), disc jockey italiano di musica House
 Ralf (1984) – calciatore brasiliano
 RALF – album di Ralf Mackenbach
 Ralf – personaggio di Ed, Edd & Eddy

Pagine correlate
 Ralph (disambigua)